Лесов — болгарская и русская фамилия. Известные носители:

 Лесов, Игорь Николаевич (род. 1972) — российский актер театра и кино.
 Лесов, Петр (род. 1960) — болгарский боксёр-любитель, олимпийский чемпион 1980 года.